Crofton kan syfta på:

 Baron av Crofton – en irländsk adelstidel

Personer
 Morgan Crofton (1826-1915), matematiker

Geografi

Kanada 

 Crofton (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Crofton, West Yorkshire, ort i England,

USA 

 Crofton, Kentucky, ort, Christian County, 
 Crofton, Maryland, Anne Arundel County, 
 Crofton, Nebraska, Knox County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar